Agustín Guiffrey – calciatore argentino
 Germán Guiffrey – calciatore argentino
 Guigues Guiffrey – militare francese